Свидание:
 Свидание — форма ухаживания.
 
 Свидание — Рассказ Эдгара Аллана По.
Свидание — российская инди-рок группа
 Свидание — песня певицы Жени Отрадной из альбома «Давай сбежим»
 Свидание — картина Владимира Маковского.